Sezon (1954/1955) był 11. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 25 lipca 1954 i trwały do 6 czerwca 1955. Tytułu nie obroniła drużyna Fredrikstad FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Larvik Turn.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Larvik Turn - Fredrikstad FK 4-2

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1954 w piłce nożnej
1955 w piłce nożnej
1954 w Europie
1955 w Europie
Norwegia w XX wieku